APX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arapongas (Brasile)
 Beretta APX – pistola semiautomatica
 APX Group – azienda multinazionale con sede nei Paesi Bassi
 APX – classe di complessità